Die Saison 1994/95 der Oberliga Nordrhein war die 17. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordrhein und die erste als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Zum letzten Mal wurde die Zwei-Punkte-Regel verwendet. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich Rot-Weiß Oberhausen – die die Saison ohne eine Niederlage überstanden – mit sechs Punkten Vorsprung auf den FC Remscheid.

Die Abstiegsränge belegten der 1. FC Viersen, die DJK Winfriedia Mülheim und Hamborn 07.

Aus der Mittelrheinliga stiegen der VfL Rheinbach sowie aus der Verbandsliga Niederrhein die Amateure von Fortuna Düsseldorf als jeweiliger Staffelsieger auf. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister sicherte sich der SV Baesweiler 09 aus der Mittelrheinliga den dritten Aufstiegsplatz. Aus der Regionalliga West/Südwest stieg der SCB Preußen Köln ab.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Nordrhein qualifizierten sich die Vizemeister der Mittelrheinliga, SV Baesweiler 09, und Verbandsliga Niederrhein, die Amateure von Bayer 05 Uerdingen. Baesweiler stieg durch einen 1:0-Sieg auf neutralem Platz in Erkelenz in die Oberliga auf.

|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 245.

Weblinks 
 Oberliga Nordrhein 1994/95 bei f-archiv.de
 Oberliga Nordrhein 1994/95 bei fussballdaten.de
 Oberliga Nordrhein 1994/95 bei weltfussball.de

1994
Fußballsaison 1994/95